Edward Moore peut désigner :

 Edward Moore (1705-1758), 5 comte de Drogheda, pair et homme politique anglo-irlandais ;
 Edward Moore (1712-1757), dramaturge britannique ;
 Edward Mott Moore (1814-1902), chirurgien américain  ; 
 Edward Moore (1838-1916), universitaire et écrivain britannique ;
 Edward Caldwell Moore (1857-?), théologien américain ;
 Edward Moore (1862-1925), joueur international anglais de rugby à XV ;
 Edward H. Moore (1871-1950), sénateur américain de l'Oklahoma ; 
 Edward Roberts Moore (1894-1952), prêtre et écrivain américain ;
 Edward Moore (1897-1968), rameur américain aux Jeux olympiques de 1920 ;
 Edward F. Moore (1925-2003), mathématicien américain ;
 Edward E. Moore, homme politique américain des années 1920.